Gardist bezeichnet:

 Gardist, Mitglied einer Garde
 Gardist (Wüstung), abgegangene Burg im Fürstentum Rügen

Siehe auch: